Förbundsrådet kan syfta på:

* Förbundsrådet (Kejsardömet Tyskland) – en representation för de enskilda staternas regeringar i Kejsardömet Tyskland, tyska: Bundesrat
 Förbundsrådet (Tyskland) – ett av de fem federala statsorganen i Förbundsrepubliken Tyskland, tyska: Bundesrat
 Förbundsrådet (Schweiz) – den schweiziska federationens verkställande organ, tyska: Schweizerischer Bundesrat
 Förbundsrådet (Österrike) – en av det österrikiska parlamentets två kamrar, tyska: Bundesrat

als:Bundesrat
ca:Bundesrat
de:Bundesrat
lt:Bundesratas
nl:Bondsraad
uk:Бундесрат